Svanberg är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2018 var 3 247 personer med detta namn bosatta i Sverige.
 Svanberg 3 247
 Swanberg 141
 Svahnberg 27
 Swahnberg 40
Tillsammans blir detta 3 455 personer.

Personer med efternamnet Svanberg eller med varianter av detta namn

 Adam Svanberg (1800–1888), affärsman och donator
 Adolf Ferdinand Svanberg (1806–1857), fysiker
 Albert Svanberg (född 1966), sportjournalist 
 Birgitta Svanberg (1930–2013), litteraturvetare 
 Bo Svanberg (född 1967), ishockeyspelare
 Carl Svanberg (1895–1961), konstnär
 Carl-Henric Svanberg (född 1952), företagsledare
 Conrad Svanberg (1816–1889), företagare och riksdagsman
 Curt Swanberg, svenskamerikansk ingenjör
 Fredrik Svanberg (född 1972), arkeolog och museiman
 Gustaf Svanberg, flera personer
 Gustaf Svanberg (astronom) (1802–1882)
 Gustaf Svanberg (jurist) (1839–1909), jurist och politiker
 Herbert Swanberg (1907–1988), läkare
 Ingvar Svanberg (1915–1997), politiker
 Ingvar Svanberg (etnolog) (född 1953), etnolog
 Jan Svanberg (född 1935), konstvetare
 Johanna Swanberg (född 1974), journalist
 Johannes Svanberg (1852–1918), teaterhistoriker 
 John Svanberg (1881–1957), medel- och långdistanslöpare
 Jöns Svanberg (1771–1851), astronom och präst
 Kjell Swanberg (1944–2008), kåsör
 Kurt Svanberg (1913–2001), ishockeymålvakt
 Lars Svanberg (född 1937), fotograf, manusförfattare och regissör
 Lars Fredrik Svanberg (1805–1878), kemist och mineralog
 Lena Swanberg, flera personer
 Lena Swanberg (sångare) (född 1982), jazzsångerska och kompositör
 Lena Katarina Swanberg (född 1947), journalist och författare
Mattias Svanberg (född 1999), fotbollsspelare
Max Walter Svanberg (1912–1994), målare, tecknare och grafiker
 Nils Svanberg (1902–1939), stilforskare och författare
 Olof Svanberg (1896–1975), kemist
 Per Olof Swanberg (1908–2001), tandläkare, naturfotograf och ornitolog
 Sune Svanberg (född 1943), professor i atomfysik
 Victor Svanberg (1896–1985), litteraturkritiker, litteraturhistoriker och professor

Referenser

Noter 

Svenska efternamn